Лукас Кранах Старший (нім. Lucas Cranach der Ältere; 4 жовтня 1472 — 16 жовтня 1553) — німецький художник епохи Відродження.
 8284 Кранах (8284 Cranach) — астероїд.